Risto Kurkinen, finski hokejist, * 21. januar 1963, Jyväskylä, Finska.

Kurkinen v finski ligi večino kariere igral za klub JYP Jyväskylä, krajši čas pa tudi za TuTo Turku. V sezoni 1986/87 je bil najboljši strelec finske lige, v sezonah 1985/86 in 1986/87 pa izbran v idealno postavi lige. Leta 1987 je bil kot 68. izbran na NHL naboru s strani kluba Pittsburgh Penguins, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. Krajši čas je igral še za klube HV 71 v švedski ligi, EHC Lustenau v avstrijski ligi in EC Hannover v nemški 2. ligi. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je dosegel pet golov in tri podaje na petnajstih tekmah.

V klubu JYP Jyväskylä so upokojili njegov dres s številko 30.

Statistika kariere

|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 85/86
|
|
| 32
| 15
| 47
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 41
| 19
| 60
| +9
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Muskegon Lumberjacks
| IHL
| 87/88
|
| 40
| 17
| 22
| 39
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 30
| 23
| 53
|
| 20
|
| 11
| 2
| 6
| 8
| -15
| 6
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 89/90
|
| 44
| 37
| 28
| 65
| +25
| 22
|
| 3
| 4
| 4
| 8
| +2
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 19
| 18
| 37
|
| 24
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 91/92
|
| 38
| 13
| 26
| 39
|
| 20
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 15
| 18
| 33
| -11
| 22
|
| 10
| 4
| 4
| 8
| 0
| 0
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 93/94
|
| 46
| 21
| 21
| 42
| +7
| 46
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -3
| 0
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 49
| 4
| 7
| 11
| -17
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 32
| 23
| 28
| 51
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Hannover
| Nemška 2. liga
| 96/97
|
| 44
| 19
| 49
| 68
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 489
| bgcolor="#7FFF00" | 277
| bgcolor="#7FFF00" | 278
| bgcolor="#7FFF00" | 555
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 262
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | -16
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Muskegon Lumberjacks
Hokejisti HV 71
Hokejisti TuTo Turku
Hokejisti EHC Lustenau
Hokejisti EC Hannover
Hokejisti z upokojenimi številkami